Дже́ннифер «Джен» Ба́кстер (; 4 апреля, 1987, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
 Team Mary-Anne Arsenault -- The official site of the Pinty's Grand Slam of Curling - thegrandslamofcurling.com
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады